Oas peut faire référence à : 
 Oas municipalité de la province d'Albay, aux Philippines.

Sigle 
OAS peut signifier :
 Organisation de l'armée secrète.
 , Organisation des États américains en anglais.
 Oracle Application Server, ancien serveur HTTP.
 , Sécurité de la vieillesse en anglais.
 .